Baureihe P steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Straßenbahn München Baureihe P
 Stadtbahn Frankfurt Baureihe P
 kkStB P, Dampflokbaureihe der k.k. Staatsbahnen Österreich
 Baureihe P, Serie von Bussen von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Reisebusse Baureihe P (1940–1944)